Сантас Маријас има више значења:

 Сантас Маријас (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сантас Маријас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сантас Маријас (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сантас Маријас, Лас Каноас (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сантас Маријас (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сантас Маријас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сантас Маријас (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сантас Маријас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сантас Маријас (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сантас Маријас (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сантас Маријас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику